Исо может означать:

  — река в Испании, правый приток реки Улья.
 Исо — диакритический знак.
 ISO (ИСО) — международная организация по стандартизации.
 Инерциальная система отсчёта.
 Известково-серный отвар.